

Ранчо-В'єхо — місто, штат Техас
 Ранчо-В'єхо — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас